Paget (Bermuda), parish van Bermuda
Paget Brewster, Amerikaans actrice
Pagetopsis, geslacht van straalvinnige vissen
Botziekte van Paget